Desa Nanggewer kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nanggewer (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 108,30), Jawa Barat, 
 Desa Nanggewer (administrativ by i Indonesien, lat -6,51, long 106,83), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar